Heidenheim (buurtschap), een buurtschap in de Drentse gemeente Assen
 Landkreis Heidenheim, een Landkreis in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Heidenheim an der Brenz, de hoofdstad van dat district
 1. FC Heidenheim 1846, een voetbalclub uit die stad
 Heidenheim (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Benjamin Wolf Heidenheim (1757-1832), een Duits-joods geleerde, drukker en Thoraverklaarder